Малакка — місто в Малайзії.
 Малакка — штат у Малайзії.
 Малакка — півострів у Південно-Східній Азії.
 Малакка — протока, що сполучає Андаманське море Індійського океану з Південнокитайським морем Тихого океану.
 Малакка — річка в Малайзії.